Pic Humboldt peut désigner :
 pic Humboldt, un sommet montagneux du Colorado, aux États-Unis ;
 pic Humboldt, un sommet montagneux du Nevada, aux États-Unis ;
 pic Humboldt, un sommet montagneux du Venezuela ;
 pic Humboldt, le deuxième plus haut sommet montagneux de la Nouvelle-Calédonie.